Stati Uniti d'America
Wrightsville – città della Contea di Pulaski, Arkansas
Wrightsville – capoluogo della Contea di Johnson, Georgia
Wrightsville – borough della Contea di York, Pennsylvania